Заніно - розповсюджений топонім у Росії.

Заніно — село у Бабаєвському районі Вологодської області.
Заніно — село у Вашкінському районі Вологодської області.